Waterbeheer, beheer van grondwater en oppervlaktewater in een gebied
 Waterkringloop, de natuurlijke waterhuishouding in een gebied
 Waterhuishouding (planten) bij planten: diffusie, osmose, watertransport, gaswisseling en transpiratie